Бокайренте (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда.

Известные уроженцы 
 Эдуардо Ваньо Пастор (-), испанский художник-карикатурист.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial de Bocairente 
 Bocairente en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  
 Web Oficial de la Fiesta de Moros y Cristianos de San Blas en Bocairente 
 Web de turismo de Bocairente en la Comunidad Valenciana

Муниципалитеты Валенсии